

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Wielogóra – część miasta Legnica
 Wielogóra – część miasta Radom
 Wielogóra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk 
 Wielogóra – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec

Inne 
 Wielogóra – wzgórze Wzgórz Tynieckich Krakowie